Стафилини́ды, или коротконадкрылые жуки, а также: стафилины, жуки-хищники  — огромное по численности видов семейство жесткокрылых. Они легко определяются по коротким надкрыльям. К семейству относят 63 495 описанных видов и 3762 родов (Klimaszewski et al., 2018) (с учётом включения в него в 2009 году семейства Сцидмениды), что делает его крупнейшим в мире семейством животных.

Палеонтология 
Древнейшим представителем семейства ранее считался триасовый жук Leehermania prorova, однако позднее его принадлежность к стафилинидам была поставлена под сомнение. Самые ранние достоверные находки стафилинид датируются юрским периодом (Mesapatetica aenigmatica). Также найдены в меловых отложениях, в ровенском, балтийском (эоцен) и доминиканском янтарях (миоцен). Стафилинида Cretotrichopsenius burmiticus, обнаруженная в бирманском янтаре, подобно ряду современных представителей семейства, паразитировала на термитах.

Распространение 
Встречаются повсеместно. Фауна России включает более 2300 видов из 23 подсемейств. В Чехословакии отмечено 1328 видов (Bohac, 1993), в Литве — 455 видов (Монсявичюс, 1987), в Канаде и Аляске — 1197 видов (Campbell, Davies, 1991), в Мексике — 1938 видов, в Колумбии — более 800 подтверждённых видов из 230 родов (потенциально до 5 тысяч видов).
В Австралии более 2400 видов, в Новой Зеландии 936 нативных и 85 адвентивных видов и 178 родов из 16 подсемейств; в Северной Америке (к северу от Мексики) 3974 вида.
В Бразилии обнаружено 2812 видов из 471 родов и 16 подсемейств (крупнейшая группа из 116,356 валидных видов животных Бразилии, включая 94000 видов членистоногих).
В Латинской Америке зафиксировано 11675 видов в 1075 родах, в том числе в Южной Америке 7773 видов (включая 7079 эндемиков; Asenjo et al., 2019).
Из 55000 видов, по крайней мере 250 видов из 15 подсемейств были интродуцированы за пределы своих нативных ареалов, предположительно в результате транспортировки с товарами: Habrocerus capillaricornis (Habrocerinae); Philonthus spinipes из Японии и Китая завезён в Европу (Великобритания и Россия), Кавказ, Казахстан. Paraphloeostiba gayndahensis (Omaliinae) из Австралии проник в Европу и Северную Америку. Некоторые стали космополитными, например, Gabronthus thermarum (подтриба Philonthina).

Описание 
Длина от 0,5 до 50 миллиметров, но большая их часть не превышает 8 мм. Отличаются короткими надкрыльями (не покрывающими 4, 5 и 6-й тергиты брюшка) и, как правило, узким телом. Основная окраска красновато-коричневая, буровато-чёрная, иногда с жёлтыми или красными отметинами.
Брюшко состоит из шести-семи подвижных сегментов. Усики обычно нитевидные (у некоторых, например у ощупников, встречаются булавовидные). Тело гладкое, иногда с морщинками и микроямками, у мирмекофильных видов (Pselaphinae, Aleocharinae) покрыто трихомами, пучками волосков и микрочешуйками, ассоциированными с железами.

Короткие надкрылья встречаются и у жуков из других семейств (например, среди Histeridae; Limulodes и другие Ptiliidae; Nicrophorus из Silphidae; Trypherus из Cantharidae; Conotelus из Nitidulidae; Rhipidius из Rhipiphoridae; Meloe из Meloidae; Inopeplus из Salpingidae), однако у них не столь подвижное брюшко и надкрылья не прямоугольные. В то же время среди отдельных групп стафилинид есть исключения: брюшко менее подвижно (среди Micropeplinae и Pselaphinae), тело широкое и надкрылья покрывают брюшко (почти покрывают у Scaphidiinae и полностью закрывают у Scydmaenidae).

Усики 11-члениковые, но встречаются исключения с редуцированным числом сегментов. 9-члеников в усиках в подсемействе Micropeplinae; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 члеников у Pselaphinae; 10 или 11 у Aleocharinae; 9, 10 и 11 у Euaesthetinae; 10 или 11 у Leptotyphlinae). Усики нитевидные или слегка и неявно булавовидные (Apateticinae, Steninae: некоторые Glypholomatinae, Omaliinae, Proteininae, Dasycerinae, Pselaphinae, Scaphidiinae, Euaesthetinae и Leptotyphlinae; некоторые Aleocharinae) или с ясной булавой (Empelinae, Micropeplinae, Microsilphinae, Megalopsidiinae, большинство Glypholomatinae; некоторые Pselaphinae, Scaphidiinae, Euaesthetinae и Leptotyphlinae) из 1-6 или более члеников (чаще 3-5).

Пронотум варьирует по форме и размерам, соотношение длины к ширине от 0,3 до 3,5 (самый короткий у Empelinae, Proteininae, Micropeplinae и Aleocharinae: Trichopseniini; самый длинный пронотум у Aleocharinae: Mimanommatini).

Лапки, как правило, 5-члениковые (формула 5-5-5), менее часто встречается сочетание 5-5-4 (часть Euaesthetinae), 4-5-5 или 4-4-5 (многие Aleocharinae). 4-4-4 (некоторые Omaliinae, Proteininae, Micropeplinae, Aleocharinae, Osoriinae, Oxytelinae и Euaesthetinae), 3-4-4 (некоторые Aleocharinae), 3-3-3 (Neophoninae, Dasycerinae, Protopselaphinae; большинство Pselaphinae; некоторые Proteininae, Aleocharinae, Osoriinae, Oxytelinae и Leptotyphlinae: один Pseudopsinae), 2-2-2 (некоторые Aleocharinae, Osoriinae, Oxytelinae, и Leptotyphlinae, и у некоторых Pselaphinae), или 5-4-4 (Staphylininae; Atanygnathus).

Задние крылья обычно хорошо развиты (жуки летают), компактно складываются под надкрыльями (как у уховёрток). Но в различных группах стафилинид отмечена редукция задних крыльев, в том числе у всех представителей подсемейства Leptotyphlinae. Иногда наблюдается крыловой диморфизм или полиморфизм, крыловая асимметрия.

Брюшко состоит из шести (III—VIII) или семи сегментов (II—VIII у большинства Oxytelinae, III—IX у некоторых самцов Pselaphinae), стерниты видимы и подвижны. Иногда в брюшке 4 сегмента (III—VII у некоторых самок Pselaphinae, у части Microsilphinae и Scaphidiinae, и у самцов Habrocerinae) или только 3 сегмента (слитые III—VI плюс VII и VIII в трибе Cyathigerini, Pselaphinae). IX—X сегменты телескопически втянуты в внутрь VIII.

Личинки и яйца 
Яйца стафилинид как правило белого цвета, сферической или грушевидной формы. Яйца некоторых родов в подсемействе Staphylininae (например, Philonthus) имеют выраженную поверхностную скульптуру, позволяющую идентифицировать их как минимум на уровне видовой группы. Личинки камподеевидные (иногда называемые стафилиниформные), вытянутые и сплющенные.
В некоторых подсемействах (Paederinae, Staphylininae и, в меньшей степени, у их ближайших родственников) голова относительно более сильно склеротизирована, и есть отчётливая «шея» (затылочное сужение головы).

Предкуколки в подсемействе Steninae, по крайней мере, большинство видов внутри подсемейства Aleocharinae и рода Astenus (Paederinae) плетут шёлковый кокон, в котором они окукливаются. Куколки обтектные (ноги полностью прикреплённые и почти «приклеены» всеми своими частями к поверхности тела), пигментированные и склеротизированные в подсемействе Staphylininae, но эксаратные (ноги свободные), белые и несклеротизованные во всех других подсемействах. В целом, преимагинальные стадии развиваются быстро, от нескольких дней до нескольких недель, а взрослые живут значительно дольше.

Биология и экология 
Встречаются в разнообразных условиях: помёт, торф, грибы, кора, падаль, норы млекопитающих, гнёзда птиц, гнёзда общественных насекомых (муравьи, осы, пчелы, термиты), пещеры, растения, цветы и т. д. Многие выделяют сильнопахнущие и раздражающие вещества для отпугивания врагов.

Большинство видов хищники или падальщики, но встречаются сапрофаги (используют разложившиеся растительные вещества) и фитофаги (в качестве пищи используется пыльца, цветы, водоросли и т. д.). Хищники, микофаги, сапрофаги и фитофаги встречаются в 18, 16, 14 и 5 подсемействах, соответственно.
Сапрофагия считается архетипом для стафилинид и развита как основной тип питания в подсемействах Piestinae, Osoriinae, Proteininae, возможно, с некоторой адаптацией к микофагии. Микофагия развилась среди Oxyporinae, Scaphidiinae и некоторых Tachyporinae, и нескольких Aleocharinae. Фитофагия развилась у некоторых Oxytelinae — имаго и личинки Bledius используют диатомовые водоросли, а как минимум один вид Apocellus повреждает цветы, фитофагия отмечена у одного вида Carpelimus и одного Osorius (Osoriinae) и у Omaliinae. Сапрофагия эволюционировала в хищничество в нескольких подсемействах (многие Tachyporinae, большинство Aleocharinae, Pselaphinae, Euaesthetinae, Steninae, Paederinae и Staphylininae), представляя большую часть видов всего семейства, то есть почти все Staphylinidae — факультативные хищники. Известны примеры специализации: Scydmaeninae и Oligota (Aleocharinae) поедают клещей, Erichsonius (Staphylininae) поедают почвенных круглых червей нематод, Odontolinus и некоторые Belonuchus и Platydracus (Staphylininae) хищники личинок или куколок комаров на водных растениях (в заполненных водой прицветниках Heliconia, Heliconiaceae), один вид Hesperus (Staphylininae) хищничает на личинках комаров, обитающих в междоузлиях бамбука, а Eulissus (Staphylininae) — на навозных жуках-скарабеидах. Представители рода Aleochara (Aleocharinae) стали паразитоидами пупариев мух.

Имаго некоторых Omaliinae приурочены к цветам, а некоторые виды способны к опылению цветковых растений. Например, Pelecomalium testaceum (Mannerheim) (Omaliinae) опыляют цветки Lysichiton americanum Hultén & St. John (семейство ароидные) в горных регионах тихоокеанского побережья США и Канады. Также, возможно, что жуки Polyobus spp. (Aleocharinae) опыляют цветки Espeletia spp. (семейство астровые) в северных районах Анд Южной Америки. Жуки Charoxus spp. (Aleocharinae) имеют ещё более специализированные облигатные взаимоотношения с растениями — их имаго в Неотропике приурочены к сикониям фикусов Ficus spp. (семейство тутовые), внутри которых они откладывают яйца, но имаго и личинки питаются наездниками-опылителями (Agaonidae) инжира и других растений.

Субсоциальное или пресоциальное поведение обнаружено у нескольких видов. Например, у Bledius и Platystethus (Oxytelinae) и Eumicrota (Aleocharinae). Имаго строят камеры в которых содержат и охраняют свой расплод (яйца и личинок), Bledius на песчаных или илистых побережьях, Platystethus в навозе копытных млекопитающих, а Eumicrota в грибах.

Мирмекофилия 
Выделяют несколько специализированных триб и родов стафилинид (атемелес, ломехуза, Pselaphinae), специализированных на сожительстве с муравьями. А некоторые виды жуков путешествуют вместе с муравьями-кочевниками. С родом муравьёв Eciton связаны рода жуков Ecitoxenidia, Ecitonidia, Ecitocala, Ecitoxenides, Ecitosymbia, Ecitoxenia, трибы Ecitocharini и Ecitogastrini (Aleocharinae), а с родом муравьёв Dorylus жуки Dorylogastrini и Dorylomimini (Aleocharinae).

Систематика 
В современном широком таксономическом объёме включает 63 495 описанных видов и 3762 родов (Klimaszewski et al., 2018). Подсемейство Aleocharinae является крупнейшим среди всех групп стафилинид и включает более 16 537 видов, 1310 родов в 62 трибах. Ранее семейство включало более 45 000 видов (на 1998 год), объединяемых в 32 подсемейства (31 современное и 1 ископаемое), около 400 триб (иногда группируемые в надтрибы), и около 3 800 родов (Herman, 2001; с учётом того факта, что ранее самостоятельные семейства Pselaphidae, Dasyceridae, Scaphidiidae и Brathinidae теперь относятся к стафилинидам в качестве подсемейств).
Крупнейшие подсемейства: Aleocharinae (12182 вида, 1740 родов), Pselaphinae (8415, 1103), Staphylininae (6642, 282), Paederinae (5962, 225), Steninae (2109, 2), Osoriinae (2058, 105), Oxytelinae (2000, 48). Кроме того, ежегодно описывается около 400 новых для науки видов стафилинид. При этом, некоторые учёные считают, что 3/4 тропических видов остаются ещё не описанными.

В 2009 году в результате сравнительного анализа 211 признаков имаго и личинок (включая секвенирование 18S rDNA) было доказано (Grebennikov & Newton, 2009), что Сцидмениды (более 4800 видов) являются одной из групп жуков-стафилинид, куда они и были в итоге включены в качестве подсемейства. За последние годы в состав Staphylinidae были включены бывшие таксоны Brathinidae (ныне часть подсемейства Omaliinae), Dasyceridae (сейчас Dasycerinae), Empelidae (теперь Empelinae), Glypholomatini(бывшая триба из семейства Silphidae), Microsilphinae (бывшее подсемейство из Silphidae), Pselaphidae (теперь Pselaphinae), Scydmaenidae (ныне Scydmaeninae) и Scaphidiidae (теперь в статусе подсемейства Scaphidiinae).

После этого объединения семейство Стафилиниды стало крупнейшим среди всех животных семейством организмов, включающим около 63 000 видов жуков. Ранее крупнейшим считали семейство жуков-Долгоносиков (51 000 видов).

Филогения 
Выделяют 4 основные линии стафилинид (Lawrence and Newton 1995):
 подсемейства Glypholomatinae, Microsilphinae, Omaliinae, Empelinae, Proteininae, Micropeplinae, Neophoninae, Dasycerinae, Protopselaphinae, Pselaphinae, Scydmaeninae
 подсемейства Phloeocharinae, Olisthaerinae, Tachyporinae, Trichophyinae, Habrocerinae, Aleocharinae
 подсемейства Trigonurinae, Apateticinae, Scaphidiinae, Piestinae, Osoriinae, Oxytelinae
 подсемейства Oxyporinae, Megalopsidiinae, Steninae, Euaesthetinae, Solieriinae, Leptotyphlinae, Pseudopsinae, Paederinae, Staphylininae

Кладограмма подсемейств стафилинид (Newton and Thyer, 2007; Grebennikov and Newton, 2009):

Классификация

Omaliinae Macleay, 1825 
 Триба Eusphalerini Hatch, 1957
 Eusphalerum Kraatz, 1857
 Триба Omaliini MacLeay, 1825
 Acrolocha Thomson, 1858
 Acrulia Thomson, 1858
 Hapalaraea Thomson, 1858
 Hypopycna Mulsant & Rey, 1880
 Micralymma Westwood, 1837
 Omalium Gravenhorst, 1802
 Phloeonomus Heer, 1839
 Phloeostibia Thomson, 1858
 Phyllodrepa Thomson, 1859
 Pycnoglypta Thomson, 1858
 Xylodromus Heer, 1839
 Xylostibia Ganglbauer, 1895
 Триба Anthophagini Thomson, 1859 (= Brathininae LeConte, 1861)
 Acidota Stephens, 1829
 Anthobium Samouelle, 1819
 Brathinus
 Триба Coryphiini Portevin, 1929
 Boreaphilus Sahlberg, 1832
 Coryphium Stephens, 1834
 Coryphiomorphus Zerche, 1988
 Eudectus Redtenbacher, 1856

Proteininae Erichson, 1839 
 Megarthrus Curtis, 1829
 Metopsia Wollaston, 1854
 Proteinus Latreille, 1796

Micropeplinae Leach, 1815 
 Arrhenopeplus Koch, 1937
 Micropeplus Latreille, 1809

Pselaphinae Latreille, 1802 
 Триба Euplectini LeConte, 1861
 Bibloplectus Reitter, 1882
 Bibloporus Thomson, 1859
 Euplectus Leach, 1817
 Leptoplectus Casey, 1908
 Meliceria Raffray, 1898
 Plectophloeus Reitter, 1891
 Pseudoplectus Reitter, 1881
 Saulcyella Reitter, 1901
 Trimium Aubé, 1833
 Триба Batrisini Reitter, 1882
 Batrisodes Reitter, 1882
 Batrisus Aubé, 1833
 Триба Goniacerini Reitter, 1882 (1872)
 Amauronyx Reitter, 1881
 Brachygluta Thomson, 1859
 Bryaxis Kugelann, 1794
 Bythinus Leach, 1817
 Reichenbachia Leach, 1826
 Rybaxis Saulcy, 1876
 Trichonyx Chaudoir, 1845
 Trissemus Jeannel, 1949
 Tychus Leach, 1817
 Триба Pselaphini Lateille, 1802
 Centrotoma Heyden, 1849
 Chennium Latreille, 1807
 Pselaphaulax Reitter, 1909
 Pselaphus Herbst, 1792
 Tyrus Aubé, 1833
 Триба Clavigerini Leach, 1815
 Claviger Preyssler, 1790

Phloeocharinae Erichson, 1839 
 Phloeocharis Mannerheim, 1830

Olisthaerinae Thomson, 1859 
 Olisthaerus Dejean, 1833

Tachyporinae MacLeay, 1825 
 Триба Mycetoporini Thomson, 1859 (= Bolitobiini Horn, 1877)
 Bolitobius Samouelle, 1819
 Bryophacis Reitter, 1857
 Bryoporus Kraatz, 1857
 Carphacis Des Gozis, 1886
 Ischnosoma Stephens, 1829
 Lordithon Thomson, 1859
 Mycetoporus Mannerheim, 1830
 Триба Tachyporini MacLeay, 1825
 Cilea Jacquelin du Val, 1856
 Coproporus Kraatz, 1858
 Lamprinodes Luze, 1901
 Lamprinus Heer, 1839
 Sepedophilus Gistel, 1856
 Tachinus Gravenhorst, 1802
 Tachyporus Gravenhorst, 1802

Habrocerinae Mulsant & Rey, 1875 
 Habrocerus Erichson, 1839

Trichophyinae Thomson, 1859 
 Trichophya Mannerheim, 1830

Aleocharinae Fleming, 1821 
 Триба Dorylogastrini Wasmann 1916
 Berghoffia Kistner, 2003
 Dorylogaster Wasmann, 1904
 Триба Dorylomimini Wasmann 1916
 Dorylocratus Wasmann, 1916
 Dorylomimus Wasmann, 1902
 Dorylonannus Wasmann, 1916
 Jeanneliusa Bernhauer, 1936
 Триба Ecitocharini Seevers, 1965
 Campbellia Kistner & Jacobson, 1990
 Ecitochara Wasmann, 1887
 Ecitodaemon Reichensperger, 1939
 Ecitomorpha Wasmann, 1889
 Ecitophya Wasmann, 1900
 Ecitoschneirla Kistner & Jacobson, 1990
 Ecitosymbia Bruch, 1923
 Ecitoxenia Wasmann, 1900
 Retteneciton Kistner & Jacobson, 1990
 Seeverseciton Kistner & Jacobson, 1990
 Триба Ecitogastrini Fenyes, 1918
 Ecitogaster Wasmann, 1900
 Триба Aleocharini Fleming, 1821
 Aleochara Gravenhorst, 1802
 Tinotus Sharp, 1883
 Триба Oxypodini Thomson, 1859
 Подтриба Oxypodina Thomson, 1859
 Acrostiba Thomson, 1858
 Amarochara Thomson, 1858
 Calodera Mannerheim, 1830
 Cephalocousya Lohse, 1971
 Chanoma Blackwelder, 1952
 Chilomorpha Krasa, 1914
 Crataraea Thomson, 1858
 Devia Blackwelder, 1952
 Dexiogya Thomson, 1858
 Haploglossa Kraatz, 1856
 Hygropora Kraatz, 1856
 Ilyobates Kraatz, 1856
 Ischnoglossa Kraatz, 1856
 Mniusa Mulsant & Rey, 1875
 Ocalea Erichson, 1837
 Ocyusa Kraatz, 1856
 Oxypoda Mannerheim, 1830
 Parocyusa Bernhauer, 1902
 Pentanota Bernhauer, 1905
 Phloeopora Erichson, 1837
 Poromniusa Ganglbauer, 1895
 Pyroglossa Bernhauer, 1901
 Stichoglossa Fairmaire & Laboulbene,1856
 Thiasophila Kraatz, 1856
 Подтриба Dinardina Mulsant & Rey, 1873
 Dinarda Samouelle, 1819
 Подтриба Meoticina Seevers, 1978
 Meotica Mulsant & Rey, 1873
 Подтриба Tachyusina Thomson, 1859
 Brachyusa Mulsant & Rey, 1874
 Dasygnypeta Lohse, 1974
 Gnypeta Thomson, 1858
 Ischnopoda Stephens, 1835
 Триба Athetini Casey, 1910
 Acrotona Thomson, 1859
 Actophylla Bernhauer, 1908
 Alevonota Thomson, 1856
 Alianta Thomson, 1858
 Aloconota Thomson, 1858
 Amischa Thomson, 1858
 Anopleta Mulsant & Rey, 1874
 Atheta Thomson, 1858
 Brundinia Tottenham, 1949
 Cadaverota Yosii & Sawada, 1976
 Callicerus Gravenhorst, 1802
 Coprothassa Thomson, 1859
 Dacrila Mulsant & Rey, 1874
 Dadobia Thomson, 1856
 Dilacra Thomson, 1858
 Dinaraea Thomson, 1858
 Disopora Thomson, 1859
 Dochmonota Thomson, 1859
 Geostiba Thomson, 1858
 Halobrecta Thomson, 1858
 Hydrosmecta Thomson, 1858
 Liogluta Thomson, 1858
 Lundbergia Muona, 1975
 Lyprocorrhe Thomson, 1859
 Nehemitropia Lohse, 1971
 Ousipalia Des Gozis, 1886
 Pachnida Mulsant & Rey, 1874
 Pachyatheta Munster, 1930
 Paranopleta Brundin, 1954
 Philhygra Mulsant & Rey, 1873
 Pycnota Mulsant & Rey, 1874
 Schistoglossa Kraatz, 1856
 Thamiaraea Thomson, 1858
 Tomoglossa Kraatz, 1856
 Trichiusa Casey, 1856
 Trichomicra Brundin, 1941
 Триба Falagriini Mulsant & Rey, 1873
 Borboropora Kraatz, 1862
 Falagria Samouelle, 1819
 Myrmecopora Saulcy, 1865
 Bohemiellina Machulka, 1941
 Anaulacaspis Ganglbauer, 1895
 Cordalia Jacobs, 1925
 Falagrioma Casey, 1906
 Myrmecocephalus MacLeay, 1871
 Триба Lomechusini Fleming, 1821 (= Myrmedoniini Thomson, 1867)
 Drusilla Samouelle, 1819
 
 Lomechusoides Tottenham, 1939
 Zyras Stephens, 1835
 Триба Homalotini Heer, 1839
 Подтриба Gyrophaenina Kraatz, 1856
 Agaricochara Kraatz, 1856
 Encephalus Kirby, 1832
 Gyrophaena Mannerheim, 1830
 Подтриба Bolitocharina Thomson, 1859
 Bolitochara Mannerheim, 1830
 Euryusa Erichson, 1837
 Heterota Mulsant & Rey, 1874
 Leptusa Kraatz, 1856
 Phymatura J. Sahlberg, 1876
 Tachyusida Mulsant & Rey, 1872
 Подтриба Silusina Fenyes, 1918
 Silusa Erichson, 1837
 Подтриба Homalotina Heer, 1839
 Anomognathus Solier, 1849
 Homalota Mannerheim, 1830
 Pseudomicrodota Machulka, 1935
 Thecturota Casey, 1893
 Rhopalocerina Reitter, 1909
 Clavigera Scriba, 1859
 Cyphea Fauvel, 1863
 Триба Placusini Mulsant & Rey, 1871
 Placusa Erichson, 1837
 Триба Autaliini Thomson, 1859
 Autalia Samouelle, 1819
 Триба Phytosini Thomson, 1867
 Arena Fauvel, 1862
 Phytosus Curtis, 1838
 Триба Diglottini Jacobson, 1909
 Diglotta Champion, 1887
 Триба Hygronomini Thomson, 1859
 Hygronoma Erichson, 1837
 Триба Hypocyphtini Laporte de Castelnau, 1835 (= Oligotini Thomson, 1859)
 Cypha Samouelle, 1819
 Holobus Solier, 1849
 Oligota Mannerheim, 1830
 Триба Myllaenini Ganglbauer, 1895
 Myllaena Erichson, 1837
 Триба Gymnusini Heer, 1839
 Gymnusa Gravenhorst, 1806
 Триба Deinopsini Sharp, 1883
 Deinopsis Matthews, 1838

 Scaphidiinae Latreille, 1807 
 Триба Scaphidiini Latreille, 1807
 Scaphidium Olivier, 1790
 Триба Scaphisomatini Casey, 1894
 Scaphisoma Leach, 1815

 Oxytelinae Fleming, 1821 
 Триба Delasterini Reitter, 1909
 Deleaster Erichson, 1839
 Syntomium Curtis, 1828
 Триба Cophrophilini Heer, 1839
 Coprophilus Latreille, 1829
 Coprostygnus
 Coprotrichus
 Homalotrichus
 Триба Thinobiini J. Sahlberg, 1876
 Aploderus Stephens, 1833
 Bledius Samouelle, 1819
 Carpelimus Kirby, 1819
 Manda Blackwelder, 1952
 Ochthephilus Mulsant & Rey, 1856
 Planeustomus Jacquelin du Val, 1857
 Thinobius Kiesenwetter, 1844
 Thinodromus Kraatz, 1858
 Триба Oxytelini Fleming, 1821
 Anotylus Thomson, 1859
 Oxytelus Gravenhorst, 1802
 Platystethus Mannerheim, 1830

 Oxyporinae Fleming, 1821 
 
 

 Steninae MacLeay, 1825 
 Dianous Samouelle, 1819
 Stenus Latreille, 1796

 Euaesthetinae Thomson, 1859 
 Edaphus Motschulsky, 1857
 Euaesthetus Gravenhorst, 1806

 Paederinae Fleming, 1821 
 Achenium Leach, 1819
 Astenus Stephens, 1833
 Chloecharis Lynch, 1884
 Lathrobium Gravenhorst, 1802
 Lithocharis Dejean, 1833
 Luzea Blackwelder, 1952
 Medon Stephens, 1833
 Ochthephilum Stephens, 1829
 Paederidus Mulsant & Rey, 1877
 
 
 Pseudomedon Mulsant & Rey, 1877
 Rugilus Samouelle, 1819
 Scopaeus Erichson, 1840
 Sunius Stephens, 1829

 Staphylininae Latreille, 1802 
 Триба Xantholinini Erichson, 1839
 Gauropterus Thomson, 1856
 Gyrohypnus Mannerheim, 1830
 Hypnogyra Casey, 1906
 Leptacinus Erichson, 1839
 Leptophius Coiffait, 1983
 Megalinus Mulsant & Rey, 1877
 Nudobius Thomson, 1860
 Phacophallus Coiffait, 1956
 Xantholinus Dejean, 1821
 Триба Othiini Thomson, 1859
 Atrecus Jacquelin du Val, 1856
 Othius Stephens, 1839
 Триба Philonthini Kirby, 1837
 Bisnius Stephens, 1829
 Cafius Stephens, 1829
 Erichsonius Fauvel, 1874
 Gabrius Stephens, 1833
 Gabronthus Tottenham, 1955
 Neobisnius Ganglbauer, 1895
 
 
 Rabigus Mulsant & Rey, 1876
 Remus Holme, 1837
 Триба Staphylinini Подтриба Amblyopinina Подтриба Staphylinina Latreille, 1802
 
  [серый]
 Dinothenarus Thomson, 1858
 
 
  [мохнатый]
 
 
 Ontholestes Ganglbauer, 1895
 Platydracus Thomson, 1858
 
 
 Tasgius Stephens, 1829
 Подтриба Quediina Kraatz, 1858
 Acylophorus Nordmann, 1837
 Euryporus Erichson, 1839
 Heterothops Stephens, 1829
 Quedius Stephens, 1829
 Velleius Samouelle, 1819
 Триба Tanygnathinini''' Reitter, 1909
 Atanygnathus'' Jacobson, 1909

Фотогалерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 BugGuide
  Staphylinidae Latreille, 1802. bug.tamu.edu
 Featured Creatures Обзор стафилинид на сайте University of Florida (http://entomology.ifas.ufl.edu/creatures/misc/beetles/rove_beetles.htm)
 Rove Beetles of the World, Staphylinidae (Insecta: Coleoptera: Staphylinidae).
 Атлас стафилинид (Staphylinidae) России и сопредельных стран
 Стафилиниды (Staphylinidae)
 Каталог Staphylinidae с 1758 до 2000.
 Beetle family Staphylinidae Latreille, 1802. Natural History Museum (Oslo, Norway)
 К. А. Гребенников Аннотированный список стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) Нижнего Поволжья